Le  Championnat du monde de rink hockey masculin s'est déroulé en 1978 à San Juan, en Argentine.

L'Argentine remporte à cette occasion sa première couronne mondiale.

Résultats 

|}

Liens externes 
 

1978
Rink hockey
Rink hockey 1978
Sport à San Juan (Argentine)
Sport en Argentine en 1978
Sport en octobre 1978